Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 17-es, továbbá -es, 17A, 17B, 17C, 17F, 17G, 17M, 17T, 17V, 17Y, illetve M17-es, M17A, M17Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 17-es busz (Békéscsaba)
 17M busz (Békéscsaba)
 17V busz (Békéscsaba)

 17-es busz (Budapest, 1946–2008)→217-es busz (Budapest)
 17A busz (Budapest)→117-es busz (Budapest)
 17C busz (Budapest)→17Y busz (Budapest)
 17Y busz (Budapest)megszűnt
 -es busz (Budapest, 1977–2008)→217E busz (Budapest)
 17-es villamospótló busz (Budapest, 2014–2016)megszűnt

 17-es busz (Debrecen)
 17A busz (Debrecen)
 17F busz (Debrecen)megszűnt
 17Y busz (Debrecen)megszűnt

 17-es busz (Dunaújváros)megszűnt

 17-es busz (Eger)

 17-es busz (Győr)
 17B busz (Győr)
 17A busz (Győr)megszűnt

 17-es busz (Hódmezővásárhely)

 17-es busz (Kaposvár)

 17-es busz (Kecskemét)megszűnt

 17-es busz (Miskolc)megszűnt

 17-es busz (Nyíregyháza)
 17Y busz (Nyíregyháza)
 17T busz (Nyíregyháza)megszűnt

 17-es busz (Pápa)

 17-es busz (Pécs)megszűnt

 17-es busz (Sopron)

 17-es busz (Szeged)megszűnt

 17-es busz (Székesfehérvár)

 17-es busz (Szolnok)
 17A busz (Szolnok)megszűnt
 M17-es busz (Szolnok)megszűnt
 M17A busz (Szolnok)megszűnt
 M17Y busz (Szolnok)megszűnt

 17-es busz (Tatabánya)
 17A busz (Tatabánya)megszűnt
 17F busz (Tatabánya)

 17-es busz (Veszprém)